Ка́нцлер Фра́нции () — во Франции старого режима одна из высших коронных должностей, второе должностное лицо короны; а с 1627 года, после упразднения званий коннетабля Франции и адмирала Франции, — высшее должностное лицо короны Франции.

Канцлер Франции был упразднён в 1790 году после переворота (революции).

История 
В средние века канцлером (лат. Cancellarius) называли высшее при королевском дворе должностное лицо, на обязанности которого лежало изготовление государственных, преимущественно дипломатических актов и которое потому было хранителем государственной печати.

При Меровингах вышеозначенные обязанности исполнял великий референдарий (summus referendarius); в IX веке появляется звание великого канцлера (summus cancellarius), бывшего вместе с тем начальником королевского архива. При Меровингах референдарием всегда назначалось лицо светского звания; при Каролингах канцлер всегда избирался из духовных (всего чаще — из придворных капелланов), что повсеместно стало общим правилом в средние века. Подчинённые канцлеру (notaires) при Капетингах также избирались из лиц придворного духовенства; один из них, предназначавшийся в преемники канцлера, обыкновенно носил название вице-канцлера.

К прежним обязанностям канцлера добавились также судебные функции; будучи одновременно министром юстиции и иностранных дел, он, в качестве капеллана, ведал также церковными делами. Часто должность канцлера занимали высшие прелаты (например, архиепископы Реймсские).

В XII веке короли стараются умалить значение должности канцлера Франции. Филипп-Август в течение 38 лет обходился без канцлера Франции. Подпись канцлера Франции, которая фигурировала на актах со времён Меровингов, в начале XII века начинают заменять лишь упоминанием о нём в форме «Data per manum N cancellarii», если же должность канцлера совершенно не была замещена, то писали: «Data vacante cancellaria».

В XIII веке канцлер Франции снова становится первым должностным лицом в королевстве. Со времени Карла V до Людовика XI канцлер избирался путём баллотирования в королевском совете; в XVI века он делается несменяемым, но король мог оставить его не у дел, назначив особого хранителя печати (garde des sceaux).

Должность канцлера Франции (Chancelier de France) была упразднена в революционном 1790 году. Наполеон I назначил архиканцлера (archichancelier); при Реставрации было восстановлено звание канцлера Франции, окончательно уничтоженное революцией 1848 г.

Выдающиеся канцлеры 
Наиболее выдающимися среди канцлеров Франции были:
 Дюпра при Франциске I,
 Л’Опиталь при Карле IX,
 Пьер Сегье при Людовиках XIII и XIV,
 Матьё Моле, д’Алигр, Ле-Теллье, Поншартрен при Людовике XIV,
 д’Агессо, Ламуаньон, Мопу при Людовике XV,
 Камбасерес при империи;
 Дамбре (Charles-Henri Dambray) и Пасторе во время Реставрации,
 Паскье при Июльской монархии.

Список канцлеров Франции

Средневековье 
...
 991—998: Герберт Орильякский, позже папа римский Сильвестр II
...
 1252—1259: Рауль де Гроспарми
 1259: Ги Фулькуа Ле Гро, позже папа римский Климент IV
 1259—1261: Симон Монпитье де Брион, позже папа римский Мартин IV
 1262—1270: Филипп де Каор
...
 1292—1302: Пьер Флоте
 1307—1310, 1311—1313: Гийом Ногаре
 1329—1335: Гийом де Сен-Мор
 1335: Пьер Роже де Бофор-Тюренн, позже папа римский Климент VI
 1335—1358: Ги Боде
...
 1349—1357: Пьер де Ла Форе

Старый режим

Реставрация и Июльская монархия

См. также 
 Лорд-Канцлер
 Бундесканцлер

Примечания

Ссылки 
 Сайт министерства юстиции Франции 

Королевский двор Франции
Старый режим во Франции
История Франции

Королевство Франция